Ел Кокито има више значења:

 Ел Кокито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кокито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокито (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кокито (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кокито (Сан Пабло Уизо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кокито (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику